Miejscowości w USA:
 Englewood – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Arapahoe
 Englewood – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Charlotte
 Englewood – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Clark
 Englewood – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Englewood – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Englewood – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Englewood – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie McMinn
Gminy w USA:
 Englewood (ang. Englewood Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Clark
 Englewood (ang. Englewood Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins